Dora kan syfta på:

 Dora – ett kvinnonamn samt personer med namnet
Dora utforskaren – en amerikansk animerad TV-serie för barn

Geografi

Cypern 

 Dorá (ort), Eparchía Lemesoú,

USA 

 Dora, Alabama, ort, Walker County, 
 Dora, New Mexico, ort, Roosevelt County,